General Motors, tambem conhecido como Chevrolet no brasil, é uma multinacional montadora de carros, com sede nos Estados Unidos da América
 Electro-Motive Diesel (EMD-GM), divisão da GM que produzia locomotivas. Vendida em 2005 para um consórcio entre o Greenbriar Equity Group e o Berkshire Partners
 Game Master, profissional na área do jogos
 Grande Mestre de Xadrez (GM), título concedido pela FIDE aos enxadristas que atingem determinada pontuação em competições nacionais
 General MIDI, uma norma de comunicação entre instrumentos musicais electrónicos
 Guido Mantega, ministro da fazenda do Brasil entre 2005 e 2014

Gm pode ser:
acorde de sol menor ou sua tonalidade, a qual contém dois bemóis na sua armadura de clave

Desambiguações de siglas